Fly on the Wall puede hacer referencia a:
Fly on the Wall, décimo álbum de estudio de la banda AC/DC;
«Fly on the wall», tercer sencillo del álbum Breakout de la cantante Miley Cyrus;
«Fly on the wall», décimo sencillo del álbum Vesyolye Ulybkidel del dúo t.A.T.u.
Fly on the wall, serie documental de la BBC Two.